Ås kyrka kan syfta på:
en kyrka öster om Vänersborg i Grästorps kommun i Skara stift, se Ås kyrka, Västergötland
en kyrka västsydväst om Värnamo i Växjö stift, se Ås kyrka, Småland
en kyrka på Ölands sydspets i Växjö stift, se Ås kyrka, Öland, 
en kyrka norr om Varberg i Göteborgs stift, se Ås kyrka, Halland
en kyrka nordväst om Östersund i Härnösands stift, se Ås kyrka, Jämtland.